Arthur Tappan  (1786-1865), homme d'affaires et réformateur américain.
 David Tappan (1752-1803), théologien, ministre du culte et universitaire américain.
 Henry Philip Tappan (1805-1881), philosophe et premier président de l'Université du Michigan.
 Robert Tappan Morris (1965-), informaticien américain, auteur du ver informatique Morris ;

 Tappan, localité dans le comté de Rockland, état de New York ;
 pont Tappan Zee (en anglais ), un pont sur l'Hudson (État de New York, États-Unis).